Antimora är ett släkte av fiskar. Antimora ingår i familjen Moridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Torskartade fiskar
Antimora